Дэниел Уоллес:
  (1801—1859) — американский политик.
  (род. 1949) — американский врач-ревматолог.
 Уоллес, Дэниел (род. 1952) — американский библеист.
 Уоллес, Дэниел (род. 1959) — американский писатель и художник.